USA
Oldham megye, Kentucky állam megyéje
Oldham megye, Texas állam megyéje